Gerard III (hrabia Geldrii) (zm. 1229) – hrabia Geldrii
 Gerard III Wielki (ok. 1292–1340) – hrabia Holsztynu-Rendsburga, książę Szlezwika